North Star kan syfta på:

 North Star (lok) – ett engelskt lok

Geografi

USA 

 North Star, Delaware, ort, New Castle County, 
 North Star (ort i USA, Ohio), Darke County, 

Robotskapade USAförgreningar